Bèrra (Alps Marítims), municipi francès al departament dels Alps Marítims (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 Bèrra de l'Estanh, municipi francès al departament de les Boques del Roine (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 Cantó de Bèrra de l'Estanh, cantó francès del districte d'Istre (departament de les Boques del Roine) 
 Estany de Bèrra, estany litoral de Provença, dins el departament francès de les Boques del Roine